

Geografia 
 La Forge – comune nella regione del Grande Est, Francia
 La Forge – comunità non incorpotata nella Contea di New Madrid, Missouri, Stati Uniti d'America

Personaggi 
 Frank La Forge – pianista, docente, compositore e arrangiatore statunitense
 Geordi La Forge – personaggio immaginario del franchise di fantascienza Star Trek

Persone 
 Louis de La Forge – filosofo francese

Altro 
 La Forge infernale – cortometraggio muto del 1907 scritto e diretto da Segundo de Chomó